Buchgraben ist der Name folgender

Orte:
 Buchgraben (Gemeinde Kobersdorf), Ort bei Kobersdorf, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Buchgraben (Gemeinde Bischofstetten), Ortschaft von Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Buchgraben (Gemeinde Gablitz), Ort bei Gablitz, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Buchgraben (Gemeinde Bad Waltersdorf), Ort bei Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Buchgraben (Gemeinde Edelsbach), Ortsteil der Gemeinde Edelsbach bei Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Buchgraben (Gemeinde Gersdorf), Ortsteil der Gemeinde Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Buchgraben (Gemeinde Paldau), Ortsteil der Gemeinde Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Buchgraben (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil der Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Gewässer:
 Buchgraben (Ach), linker Zufluss der Ach (zur Ammer) entlang der Kreisgrenze von Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau zu Bad Bayersoien, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, beide in Bayern
 Buchgraben (Alster), rechter Zufluss der Alster gegenüber Rothenberg, Stadt Seßlach, Landkreis Coburg, Bayern
 Buchgraben (Ammer), linker Zufluss der Ammer (zum Ammersee) nahe Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Buchgraben, linker Hauptstrang-Oberlauf des Bruckbachs bis kurz vor Ostheim, Gemeinde Westheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Buchgraben (Haidenaab), linker Zufluss der Haidenaab bei Lienlas, Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Buchgraben (Kessel), rechter Zufluss der Kessel in Brachstadt, Gemeinde Tapfheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern 
 Buchgraben (Kembach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Kembachs bis Kembach, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Buchgraben (Lochau), rechter Zufluss der Lochau unterhalb von Lochau,  Markt Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Buchgraben (Main), linker Zufluss des Mains bei Burgstall, Gemeinde Hochstadt am Main, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Buchgraben (Milz), rechter Zufluss der Milz an der Buchmühle bei Waltershausen, Markt Saal an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Buchgraben (Röllbach), rechter Zufluss des Röllbachs zwischen der Zeiselsmühle der Gemeinde Röllbach und der Paradeismühle bei Röllfeld, Stadt Klingenberg am Main, beide Orte im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Buchgraben (Rötelsbach), rechter Zufluss des Rötelsbachs (zur Haslach) gegenüber Schöntal, Gemeindeteil Haslach, Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Buchgraben (Sinn), linker Zufluss der Sinn in Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:
 Buchengraben
 Bucher Graben